Elementare Wirkung bezeichnet

 Elementare Gruppenwirkung in der Mathematik
 ein Gemälde von Wassili Kandinsky